Früchte der Liebe steht für:
 Früchte der Liebe (1953), schwedischer Film von Hans Dahlin und Bengt Logardt
 Früchte der Liebe (2002), spanisch-deutscher Film von Ventura Pons